MPF steht für:
 Mars Pathfinder, eine amerikanische Marssonde
 Max-Planck-Förderstiftung, deutsche Wissenschaftsstiftung
 Ministerium für Post- und Fernmeldewesen der DDR
 Ministério Público Federal in Brasilien
 Melamin-Phenol-Formaldehyd-Harz, siehe Melaminharz
 Mitose-promoting factor, Proteinkomplex mit Bedeutung für den Zellzyklus
 Multi-Picture Format, ein Standard für 3D-Fotografie

MpF steht für:
 Mouvement pour la France, französische Partei

mpf steht für:
 Tajumulco-Mam (ISO-639-3-Code), Regionaldialekt der Mam-Sprache in Guatemala

Abkürzung